Norma Regulamentadora
Nova redação
.nr

Desambiguações de siglas